

Patronyme 
 Tabita Johannes (née en 1988), actrice allemande.
 Johannes, archevêque d'Uppsala, Suède, de 1185 à 1187.

Prénom 
 Johannes Gutenberg (1400-1468), imprimeur allemand.
 Johannes Vermeer (1632-1675), peintre néerlandais.

Toponyme 
 Johannes, commune urbaine du raïon de Vyborg
 Johannes, ancienne municipalité finlandaise

Voir aussi